

Astronomia 
 M0 – sottoclasse della classificazione stellare

Autostrade 
 M0 – autostrada ungherese (raccordo anulare di Budapest)

Economia 
 M0 – livello base degli aggregati monetari

Informatica 
 M0 – uno dei comandi Hayes del modem

Medicina 
 M0 – leucemia indifferenziata, secondo la classificazione FAB (French-American-British)